Anita Fazzini (1914-1997) - scrittrice e pittrice italiana
Antonio Fazzini (1926-1968) – militare italiano
Jacopo Fazzini (2003) - calciatore italiano
Lorenzo Fazzini (1787-1837) - matematico, fisico e filosofo italiano
Luca Fazzini (1995) – hockeista su ghiaccio svizzero
Nicola Fazzini (1970) – musicista jazz italiano
Pericle Fazzini (1913-1987) – artista, scultore e pittore italiano